Cimitero di Novodevičij – cimitero di Mosca
 Convento di Novodevičij – convento di Mosca